Yong’an-Tempel ist der Name folgender chinesischer Tempel:
 Yong’an-Tempel (Beihai-Park) im Pekinger Beihai-Park 
 Yong’an-Tempel (Langzhong) in Langzhong, Provinz Sichuan 
 Tempel des Schlafenden Buddha (Peking) im Pekinger Stadtbezirk Haidian
 Yong’an-Tempel (Hunyuan) in Zhuozhou, Provinz Hebei
 Pagode des Yong’an-Tempels in Zhuozhou, Provinz Hebei